Карл I (Carl, Karl, Charles, Carlo, Carlos) може да се отнася за:

Крале и императори:
 Карл I Велики († 814), крал на франките (768-814), пръв император на Свещената Римска империя (800-814)
 Карл I Анжуйски, крал на Сицилия (1226–1285)
 Карл I, крал на Унгария (1288–1342)
 Карл I, крал на Бохемия (1347-1378) или Карл IV, император на Свещената Римска империя (1355–1378)
 Карл I, крал на Норвегия или Карл VIII крал на Швеция (1409–1470)
 Карл I, крал на Испания или Карл V, император на Свещената Римска империя (1500–1558)
 Карл I, Чарлз I, крал на Англия, Шотландия, и Ирландия (1600–1649)
 Карл I, Карол I, крал на Румъния (1839–1914)
 Карл I, Карлос I, крал на Португалия (1863–1908)
 Карл I, император на Австрия (като Карл IV на Унгария) (1887–1922)
 Карл I, император на Австрия (1916-1918), като Карл IV крал на Унгария (1887–1922)

Други:

 Карл (Долна Лотарингия), херцог на Долна Лотарингия (953–993)
 Карл I (Фландрия) (1080/86–1127), граф на Фландрия, наричан Карл Добрия
 Шарл Валоа или Карл I, граф на Аленсон 1291–1325
 Шарл I (Монако), господар на Монако († 1357)
 Шарл I дьо Бурбон, херцог на Бурбон (1401–1456)
 Карл I (Бургундия-Неверс), граф на Неверс (1414–1464)
 Карл I фон Баден, маркграф на Баден (1453–1475)
 Карл I (Савоя), херцог на Савоя (1482–1490)
 Карло I Гонзага, херцог на Мантуа и Монферат (1580–1637)
 Карл I фон Лихтенщайн, княз на Лихтенщайн (1608-1627)
 Карл I (Брауншвайг-Волфенбютел), херцог на Брауншвайг-Волфенбютел (1713–1780)
 Карло I, херцог на Парма (1732-1735) или Карлос III от Испания (1759-1788)

Вижте също 
 Карл
 Карло I